Az 1997-es US Open női versenyét a svájci Martina Hingis nyerte aki két szettben diadalmaskodott az amerikai Venus Williams előtt.

Kiemeltek 

  Martina Hingis (Bajnok)</li>
  Szeles Mónika (Negyeddöntős)</li>
  Jana Novotná (Negyeddöntős)</li>
  Iva Majoli (Második kör)</li>
  Amanda Coetzer (Negyedik kör)</li>
  Lindsay Davenport (Elődöntős)</li>
  Conchita Martínez (Harmadik kör)</li>
  Anke Huber (Harmadik kör)</li>

  Mary Pierce (Negyedik kör)
  Arantxa Sánchez Vicario (Negyeddöntős)
  Irina Spîrlea (Elődöntős)
  Mary Joe Fernández (Negyedik kör)
  Brenda Schultz-McCarthy (Második kör)
  Barbara Paulus (Első kör)
  Ruxandra Dragomir (Első kör)
  Kimberly Po (Harmadik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

N1